Жан-Паска́ль Миньо́ ( 26 февраля 1981, Руан, Франция) — французский футболист, защитник.

Клубная карьера

«Осер» 
Жан-Паскаль Миньо — воспитанник клуба «Осер». Дебютировал в основном составе клуба 18 января 2003 года в матче чемпионата Франции против «Монпелье»
.
26 февраля 2004 года в матче против «Панатинаикоса» Миньо впервые сыграл в кубке УЕФА
.
Защитник забил первый гол за «Осер» 21 августа 2004 года в матче чемпионата Франции против «Сошо»
.
Всего в составе «бургундцев» Миньо провёл 9 сезонов, выигрывал кубок Франции, провёл 202 матча в Лиге 1 и помимо кубка УЕФА поиграл в Лиге чемпионов (4 матча в сезоне 2010/11) и кубке Интертото (2 матча в сезоне 2006/07).

«Сент-Этьен» 
В 2011 году Жан-Паскаль Миньо перешёл в «Сент-Этьен». Защитник провёл первый матч за «Сент-Этьен» 7 августа 2011 года (в первом туре чемпионата Франции против Бордо)
.
В следующем матче Миньо отдал голевую передачу на Сильвена Маршаля,
а 19 февраля 2012 года и сам ударом головой забил гол в ворота «Ренна»

«Сошо» 
Летом 2014-го года стал игроком клуба Лиги 2 «Сошо». Во втором матче забил свой первый гол в новой команде, в ворота «Аяччо», чем помог одержать победу над соперником со счетом 2-0.

Достижения 
 Обладатель кубка Франции: 2004/05
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13
 Победитель кубка Интертото: 2006

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Сошо»